

Anno 
 850 o 850 a.C.

Codici 
 850 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Cordell-Lorenz Observatory, di Sewanee, nella Contea di Franklin (Tennessee), degli USA

Matematica 
 850 – numero